Сосновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Азовском немецком национальном районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сосновка.

История 
В начале 1920-х годов образован Сосновский сельский совет самостоятельного Сосновского сельского управления.

В 1923 году сельский совет входит в образованный Сосновский район.

В 1925 году из сельского совета была выделена часть Новинского сельского совета.

На 1926 год в состав сельского севета входили:
 село Сосновка;
 хутор Сосновский хутор № 1;
 хутор Сосновский хутор № 2;
 хутор Сосновский хутор № 3;
 хутор Сосновский хутор № 4;
 хутор Сосновский хутор № 5;
 хутор Сосновский хутор № 6;
 хутор Сосновский хутор № 7;
 хутор Сосновский хутор № 8.

В 1929 году сельский совет переводится из Сосновского в образованный Новоомский район.

В 1933 году к сельскому совету был присоединён Новинский сельский совет. Сельский совет передаётся в подчинение Омскому городскому совету.

В 1934 году к сельскому совету был присоединён Поповский сельский совет.

В 1935 году сельский совет переводится в Омский район.

С декабря 1935 года сельский совет вновь передаётся в подчинение Омскому городскому совету.

В 1937 году сельский совет переводится в Кагановичский район.

В 1940 году сельский совет переводится из Кагановичского в Ульяновский (Омский с 1962) район.

В 1992 году сельский совет переводится из Омского в образованный Азовский немецкий национальный район и преобразовывается в сельскую администрацию.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Всероссийский Совет Местного Самоуправления
 Портал Правительства Омской области

Муниципальные образования Азовского немецкого национального района
Сельские поселения Омской области